Il termine "metatesi" (dal latino tardo metathĕsis, a sua volta dal greco μετάϑεσις, da μετά, 'dopo', 'con', e ϑέσις , 'posizione', con il significato di 'trasposizione' o 'scambio') ha diversi significati:

Metatesi – in linguistica, processo di mutamento fonetico per cui l'ordine di successione di due fonemi viene rovesciato
Metatesi – figura retorica che consiste nell'inversione dell'ordine sintattico all'interno di una frase
Metatesi – in logica, trasformazione di un sillogismo che trasforma la premessa maggiore in premessa minore
Metatesi – schema enigmistico basato sullo scambio di lettere o sillabe all'interno di una parola per ottenerne un'altra di senso compiuto
Metatesi – in chimica, scambio di due o più ioni fra elementi e gruppi aventi la stessa valenza
Metatesi dei giudizi – nella filosofia kantiana, processo logico per cui, dati due giudizi validi i cui termini risultano invertiti, se ne deduce immediatamente una terza proposizione